Communauté de communes des Trois Vallées ist der Name folgender Gemeindeverbände in Frankreich:

 Communauté de communes des Trois Vallées (Alpes-de-Haute-Provence), Gemeindeverband im Département Alpes-de-Haute-Provence
 Communauté de communes des Trois Vallées (Charente), ehemaliger Gemeindeverband im Département Charente
 Communauté de communes des Trois Vallées (Haute-Garonne), Gemeindeverband im Département Haute-Garonne
 Communauté de communes des Trois Vallées (Meurthe-et-Moselle), Gemeindeverband im Département Meurthe-et-Moselle